Геодакян, Геодекян — армянская фамилия. Известные носители:

 Геодекян, Артём Арамович (1914—1997) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР (1979).
 Геодакян, Виген Артаваздович (1925—2012) — физико-химик, генетик, доктор биологических наук, автор эволюционной теории пола.
 Геодакян, Георгий Шмавонович (1928—2015) — советский и армянский музыковед, педагог, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Армянской ССР.